Sanne Vermeerová (* 25. března 1998 Leeuwarden) je nizozemská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v rodném Stiensu nedaleko Leeuwardenu v klubu vedeném Johnem Poelstrou. Vrcholově se připravuje se v národním tréninkovém centru Papendal v Arnhemu pod vedením Garmta Zijlstry. V nizozemské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v polostřední váze do 63 kg.

Vítězství 
 2017 – 1× světový pohár (Praha)
 2019 – 1× světový pohár (Tbilisi)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Nizozemsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Sanny Vermeerové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Sanny Vermeerové na Judobase.org

Nizozemské judistky
Narození v roce 1998
Narození 25. března
Narození v Leeuwardenu
Žijící lidé
Ženy